Nickerson est un patronyme porté notamment par :

 Dave Nickerson (1944-), ingénieur des mines et homme politique fédérale des Territoires du Nord-Ouest ;
 Denise Nickerson (1957-2019), actrice américaine ;
 Dorothy Nickerson (1900-1985), coloriste et technologue américaine ;
 Gaylon Nickerson (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Hardy Nickerson (1965-), joueur de football américain.

Toponyme 
 Le Nickerson Field est un stade situé à Boston aux États-Unis.
 Nickerson (Kansas)